Christie kan avse

 Agatha Christie
 Chris Christie
 Christian Christie
 Cyrus Christie
 Eiler Kristian Brodtkorb Christie
 Gwendoline Christie
 Hartvig Kaspar Christie, flera personer
 Hartvig Caspar Christie (fysiker) (1826-1873),norsk fysiker, professor
 Hartvig Caspar Christie (militär) (1788-1869), norsk officer
 Hartvig Caspar Christie (politiker) (1893-1959), norsk präst och politiker
 Håkon Christie (1922–2010), norsk byggnadshistoriker
 Linford Christie
 John Reginald Christie
 Julie Christie
 Lily Christie
 Lou Christie
 Nils Christie
 Perry Christie
 Sigrid Christie (1923–2004), norsk konstvetare
 Tony Christie
 Werner Christie, flera presoner
 Werner Christie (1917–2004), norsk militär i flygvapnet
 Wilhelm Frimann Koren Christie
 William Christie, flera personer
 William Christie (astronom) (1845–1922), brittisk astronom
 William Christie (musiker) (född 1944), amerikanskfödd fransk dirigent och cembalist

Skotska efternamn
Norska efternamn